Ben Ryan peut faire référence à :
  (1892-1968), un auteur-compositeur américain ;
 Ben Ryan (né en 1971), un entraîneur anglais de rugby à sept ;
 Ben Ryan (né en 1988), un joueur américain de hockey sur glace.